Chadwick může být:

příjmení
 Andrew Chadwick (* 1970) – britský profesor politické komunikace 
 James Chadwick (1891–1974) – britský fyzik 
 Lynn Chadwick (Lynn Russell Chadwick; 1914–2003) – anglický sochař, malíř, grafik, designér a projektant
 Trevor Chadwick (1907–1979) – britský učitel, který dohlížel na  Kindertransporty židovských dětí 

jméno
 Chadwick Boseman (Chadwick Aaron Boseman) (* 1976) – americký herec

jiné
 Chadwickovo znamení v gynekologii

Příjmení